

Muziek 
 Night after night (album van Nils Lofgren) (1977), een muziekalbum van Nils Lofgren
 Night after night (U.K.) (1979), een muziekalbum van de Britse band UK
 Night after night (Out of the Shadows) (2005), een lied van Out of the Shadows

Film en televisie 
 Night After Night (1932), een film met George Raft, Constance Cummings en Mae West
 Night After Night (Allan Havey), een Amerikaanse talkshow van Allan Havey
 Night After Night (Zuid-Koreaanse talkshow), een Zuid-Koreaanse talkshow
 Night After Night (televisieserie) (2008), een Zuid-Koreaanse dramaserie